Иисус Христос может означать:

 Иисус Христос — главный персонаж Нового Завета, центральная личность в христианстве, где он рассматривается как Мессия, предсказанный в Ветхом Завете.
 Исторический Иисус Христос
 Иисус Христос — согласно «Книге Урантии» (1955) седьмая и последняя инкарнация Михаила Небадонского, творца локальной вселенной.

Прочее
 Иисус Христос (с 1997) — персонаж мультипликационного сериала «Южный парк».
 «Иисус Христос» (2019) — книга митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) из серии «Жизнь замечательных людей».

См. также 
 Иисус в исламе — пророк и посланник Аллаха.
 Христос
 Иисус Христос — суперзвезда (значения)